Вьюн () — река на Карельском перешейке, во Всеволожском и Приозерском районах Ленинградской области. Правый приток Бурной. Длина реки — 44 км, площадь водосборного бассейна — 544 км².

География 
Берёт своё начало из озера Лемболовское у деревни Васкелово. Недалеко от Лемболова, пересекает железную дорогу Санкт-Петербург — Хийтола (между платформами 54 км и Лемболово). Преобладающее направление течения — на север. В 33 км от устья, по левому берегу впадает река Кожица. Вьюн впадает в Бурную в 5,1 км от её устья, в окрестностях посёлка Запорожское.

За Лемболово Вьюн протекает по северной окраине посёлка Васкелово, так что последний остаётся по правому берегу. В нижнем течении на левом берегу расположен посёлок Денисово, а перед устьем — на обоих берегах посёлок Запорожское.

Историческая граница 
По Вьюну проходила граница СССР и Финляндии до Зимней войны. В настоящее время по Вьюну и его притоку — Кожице — проходит граница между Всеволожским и Приозерским районами Ленобласти.

Рекреационное значение 
Река представляет интерес для спортивного водного туризма, на Вьюне проводятся мероприятия по гребному спорту. В Запорожском река перекрыта плотиной.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Ладожское без рр. Волхов, Свирь и Сясь, речной подбассейн реки — Нева и реки бассейна Ладожского озера (без подбассейна Свирь и Волхов, российская часть бассейнов). Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

Примечания 

Бассейн Бурной
Бывшие пограничные реки
Реки Приозерского района
Реки Всеволожского района